

Toponymes 
 Gare de Merone, gare ferroviaire italienne.
 Meron, un moshav en Israël.
 Mérona, commune française.
 Merone, une commune d'Italie.
 Mont Méron, un mont d'Israël.

Patronymes 
 Albain Meron (1994-), joueur français de rugby à XV.
 Hanna Maron (1923-2014), actrice israélienne.
 Meron Abraham (1995-), coureur cycliste érythréen.
 Meron Amanuel (1990-), coureur cycliste érythréen.
 Meron Benvenisti (1934-2020), homme politique israélien.
 Meron Russom (1987-), coureur cycliste érythréen.
 Meron Teshome (1992-), coureur cycliste érythréen.
 Méron Tremblay (1830-1900), homme politique canadien.

Autres 
 Méronymie, une relation sémantique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme